Tristana – forma femminile del nome proprio di persona italiano Tristano
Tristana –  romanzo dello scrittore spagnolo Benito Pérez Galdós (1892)
Tristana – singolo della cantautrice francese Mylène Farmer pubblicato nel 1987
Tristana – film del regista spagnolo Luis Buñuel (1970), ispirato al romanzo di Galdós
 Tristana – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Pagine correlate
Tristan
Tristano

Altri progetti